Pohanka může být:

 pohanka – rod pseudoobilnin a zároveň označení pro produkovanou pseudoobilovinu
 žena vyznávající pohanství, respektive novopohanství

příjmení osob
 Michal Pohanka (1969) – český lékař, politik 
 Milan Pohanka (1929–2002) – český a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Vít Pohanka – český novinář a reportér

Související články 
 Poháňka
 Pohan